Севериновка — название населённых пунктов:

Приднестровье 
 Севериновка — село в Каменском районе.

Украина 
 Севериновка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Севериновка — посёлок в Тростянецком районе Винницкой области.
 Севериновка — село в Ямпольском районе Винницкой области.
 Севериновка — село в Маневичском районе Волынской области.
 Севериновка — село в Любарском районе Житомирской области.
 Севериновка — село в Бучанском районе Киевской области.
 Севериновка — село в Таращанском районе Киевской области.
 Севериновка — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Севериновка — село в Ивановском районе Одесской области.
 Севериновка — село в Сумском районе Сумской области.